

Geografia
Italia
Naro – comune del libero consorzio comunale di Agrigento
Naro – frazione di Acqualagna in provincia di Pesaro e Urbino
Naro – fiume della Sicilia occidentale

Persone
Benedetto Naro (1744-1832) – cardinale italiano
Cataldo Naro (1951-2006) – arcivescovo cattolico italiano
Giuseppe Naro (1948) – politico italiano
Gregorio Naro (1581-1634) – cardinale e vescovo cattolico italiano

Altro
Cosmodromo di Naro – spazio porto della Corea del Sud
Lingua naro – idioma khoisan dell'Africa sudoccidentale